Pantera Cor-de-Rosa (personagem) 

Cinema
The Pink Panther (filme de 1963), com Peter Sellers
The Pink Panther (filme de 2006), com Steve Martin
The Pink Panther 2, filme de 2009, também com Steve Martin

Televisão
The Pink Panther Show: série com a trilha de Henry Mancini
Pink Panther and Sons: série animada de 1984, produzida em parceria com a Hanna-Barbera.
The Pink Panther (série de 1993)

Desambiguações de cinema